Reynosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Reynosa, ort, Tamaulipas, 
 Reynosa (kommun), Tamaulipas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar